Queen’s College, Queens’ College oder Queens College ist der Name folgender Bildungseinrichtungen:

 Queen’s College (Edgbaston), Birmingham, England
 Queen’s College (Hongkong)
 Queen’s College (London), England
 Queen’s College (Melbourne), University of Melbourne, Australien
 Queen’s College (Oxford), Oxford University, England
 Queens’ College (Cambridge), Cambridge University, England
 Queens College, City University of New York, Vereinigte Staaten

Queen’s College ist der Gründungsname folgender Einrichtungen:
 Queens University of Charlotte
 Queen’s University Belfast, Nordirland
 National University of Ireland, Galway
 Rutgers University, New Jersey, Vereinigte Staaten
 University College Cork, Irland